De 10.000 meter voor vrouwen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 7 augustus 2021 in het Olympisch Stadion van Tokio. Regerend Olympisch kampioene Almaz Ayana uit Ethiopië kwam niet in actie om haar titel de verdedigen. De finale werd gewonnen door Sifan Hassan uit Nederland, die Kalkidan Gezahegne, die uitkomt voor Bahrein, en Letesenbet Gidey uit Ethiopië, voor bleef.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Resultaten

Finale 

Vrouwen 10000